Chiesa dei Santi Donato e Carpoforo a Novedrate
Chiesa dei Santi Donato e Carpoforo a Renate